Johanna Konta era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al quarto turno da Venus Williams.

In finale Sloane Stephens ha battuto Jeļena Ostapenko con il punteggio di 7-65, 6-1.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Simona Halep (terzo turno)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (quarto turno)
  Elina Svitolina (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Jeļena Ostapenko (finale)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  Venus Williams (quarti di finale)
  Petra Kvitová (quarto turno)
  Angelique Kerber (quarti di finale)
  Johanna Konta (quarto turno)
  Julia Görges (secondo turno)
  Sloane Stephens (campionessa)
  Madison Keys (secondo turno, ritirata)
  Kristina Mladenovic (secondo turno)
  Coco Vandeweghe (secondo turno)

  Magdaléna Rybáriková (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)
  Dar'ja Kasatkina (secondo turno)
  Anastasija Sevastova (terzo turno)
  Ashleigh Barty (quarto turno)
  Elise Mertens (terzo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)
  Elena Vesnina (secondo turno)
  Barbora Strýcová (secondo turno)
  Dar'ja Gavrilova (terzo turno)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Anett Kontaveit (secondo turno)
  Kiki Bertens (terzo turno)
  Agnieszka Radwańska (quarto turno)
  Zhang Shuai (secondo turno)
  Sorana Cîrstea (secondo turno)

Qualificate 

  Monica Niculescu (terzo turno, ritirata)
  Polona Hercog (primo turno)
  Natal'ja Vichljanceva (secondo turno)
  Stefanie Vögele (primo turno)
  Rebecca Peterson (primo turno)
  Wang Yafan (quarto turno)

 Alison Riske (terzo turno)
 Andrea Petković (secondo turno)
 Danielle Collins (semifinale)
 Viktorija Golubic (primo turno)
 Katie Boulter (primo turno) 
 Sofia Kenin (terzo turno)

Lucky loser 
  Océane Dodin (secondo turno)

Wild card 

  Amanda Anisimova (secondo turno, ritirata)
  Viktoryja Azaranka (semifinale)
  Claire Liu (secondo turno)
  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)

 Whitney Osuigwe (primo turno)
 Bernarda Pera (secondo turno)
 Ajla Tomljanović (secondo turno)
 Serena Williams (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2018